Vik – norweska gmina leżąca w regionie Sogn og Fjordane
 Vík í Mýrdal – miejscowość w południowej Islandii
 Vik – miejscowość w Szwecji
 VIK Västerås HK – szwedzki klub hokejowy

Osoby 
 Bjarte Engen Vik – norweski kombinator norweski
 Bjørg Vik – norweska pisarka
 Ragnar Vik – norweski żeglarz, olimpijczyk
 Terje Vik Schei – norweski muzyk, kompozytor
 Vik Sahay – kanadyjski aktor telewizyjny i filmowy